Легтметса (Lehtmetsa) — назва географічних об'єктів Естонії.

 Легтметса — село у волості Ярва повіту Ярвамаа.
 Легтметса — село у волості Пиг'я-Пярнумаа повіту Пярнумаа.
 Легтметса — село у волості Анія повіту Гар'юмаа.
 Легтметса — село у волості Мугу повіту Сааремаа.